Alita puede referirse a:

 Alita, silicato cálcico hidratado denominado también Silicato tricálcico.
 Alita Román, actriz argentina.
 Alita: Battle Angel, película estadounidense de 2019.
 Battle Angel Alita, anime y manga denominado también GUNNM.
 Alita de mosca, álbum musical del grupo sevillano Narco.